Betet (Kasiman)
 Betet (Kepoh Baru)
 Betet (Ngronggot)
 Betet (Pesantren)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing